Загробный мир (Потусторонний мир, Грядущий мир, Царство мёртвых, Тот свет, Мир иной, Царство небесное, Ирий) — мир, в который уходят люди после смерти, обитель умерших или их душ.

В славянской мифологии — это место обитания душ умерших, а также вообще мир мёртвых, противопоставленный жизни и земному миру людей. Обычно Загробный мир помещался под землёй или на небе, куда попадали по мосту (часто — по радуге или Млечному Пути), залезая на дерево, столб и т. п. Древние греки отождествляли Подземный мир, Царство мёртвых и жилище Аида.

Представления о загробном мире являются типологически общими практически для всех религий, а также культур и цивилизаций с религиозной основой мировоззрения.

В традиционных религиях 

В древнейших религиозных системах, закреплённых в письменных источниках, загробный мир представляет собой недифференцированное мрачное царство без солнечного света и радостей, размещённое чаще всего в нижнем ярусе трехъярусного мира (небесный — земной — подземный), табуированное для именования и называющееся эвфемистически. Таковы, например, Ки-галь (букв. «великая земля», «великое место»), или Кур (букв. «гора», «горная страна», хотя она и мыслится в «нижнем» мире) — в шумерской культуре и соответствующие им Эрцету («земля»), или Кур-ну-ги («страна без возврата»; заимствовано из шумерского языка) — в аккадской культуре; темный, глубокий и бесконечный дуат в египетских религиозных представлениях; греческий аид, или гадес («безвидный», «незримый»); в этом же ряду и древнееврейский (библейский) шеол.

Самые древние представления о загробном мире не несут в себе никакой этической дифференциации: все умершие люди уходят в одно и то же место независимо от того, кем они были на Земле. Первые попытки связать загробный мир с загробным воздаянием зафиксированы в египетской культуре эпохи Среднего царства (XXI—XVII вв. до н. э.) в Книге мёртвых, связанной с загробным судом Осириса, в результате которого души благочестивых людей отправляются на поля Иару, или Иалу, — поля блаженных (прообраз Елисейских полей, или Элизиума, в древнегреческой мифологии), а души грешных отправляются в пасть чудовища Амат на окончательное уничтожение. Отчасти та же дифференциация наблюдается позднее в древнегреческих представлениях (более ранние версии представляют тартар как безрадостное финальное пристанище всех без исключения покойников), согласно которым души людей, не прогневавшие богов, блуждают в Элизиуме, в то время как грешники наказываются, но в том же аиде.

В монотеизме 
Постепенно именно в монотеизме — иудаизме и наследующих ему христианстве и исламе — акцентируются этические начала в жизни человека, что приводит к окончательному размежеванию загробного мира на Ад и Рай, при этом в православии существует мнение о «степенях» ада и рая. В монотеистических религиях загробный мир неразрывно связан с идеями окончательного воздаяния человеку, бессмертия души, грядущего воскресения мертвых, а также с эсхатологией — преображением всей человеческой жизни в конце истории, с приходом Мессии (см. также Машиах, Махди) и установлением Царства Божьего.

См. также 

 Подземный мир
 Жизнь после смерти
 Ад
 Чистилище
 Рай
 Хельхейм
 Ган Эден
 Геѓинном
 Олам ѓа-ба
 Геенна
 Джаннат
 Джаханнам
 Шеол
 Мост Чинват

Примечания

Литература 
 
 Добровольская В. Е.  // Журнал «Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies», 2013
 
 Гуревич А. Я. [slovar.wikireading.ru/281868 Потусторонний мир] // Словарь средневековой культуры
 Ивик О. История загробного мира. — : Текст, 2010 — 352 с. — ISBN 978-5-7516-0849-1
 Петрухин В. Я. [slovar.wikireading.ru/423742 Загробный мир] // Мифы народов мира.
 Петрухин В. Я. Загробный мир : мифы разных народов. — Екатеринбург : У-Фактория, 2010. — 414 с. ; То же. — М. : АСТ : Астрель, 2010. — 414 с.
 [slovar.wikireading.ru/1537921 Потусторонний мир] // Кельтская мифология. Энциклопедия
 Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. — Сергиев Посад, 1913;
 Толстая С. М. Мир живых и мир мертвых: формула существования // Славяноведение № 6, 2000, — С. 14-20.
 Чистяков В. А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях XIX-ХХ вв. // Обряды и обрядовый фольклор. — М., 1982. — С. 114–127

Жизнь после смерти